Cyklar kan syfta på:

 Cyklar – ett fordon, se cykel
 Cyklar (revy) – en revy av Galenskaparna och After Shav
 Cyklar (film) – en svensk film av en revy från 1986, med manus av Claes Eriksson
 Cyklar (musikalbum) – ett musikalbum av Galenskaparna och After Shave

Se även 
Cykel (olika betydelser)